Бело́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Белова, Александра Матвеевна (1907—?) — Герой Социалистического Труда.
 Белова, Ангелина Петровна (1890—1969) — советская художница.
 Белова, Валентина Егоровна — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко (Белова), Валентина Михайловна (1920—1993) — советская шахматистка.
 Белова, Валерия Валерьевна (род. 2000) — российская прыгунья в воду.
 Белова, Галина Александровна (род. 1949) — советский российский историк, востоковед-египтолог.
 Белова, Дарья (род. 1982) — кинорежиссёр, сценарист.
 Белова, Евдокия Фёдоровна (1899—1961) — советская баскетболистка.
 
 
 Белова, Зоя Васильевна (1927—2015) — народная артистка РСФСР.
 
 Белова, Любовь Леонидовна (род. 1960) — белорусская пауэрлифтер.  
 Белова, Людмила Николаевна (1924—1993) — советский музейный работник, директор Музея истории Ленинграда.
 Белова, Мария (род. 1989) — российская телеведущая, журналист и блогер.
 Белова, Надежда Александровна (род. 1961) — советская и украинская биатлонистка.
 Белова, Наталия Сергеевна (1917—1983) — классический филолог, эпиграфист, археолог.
 Белова, Ника Павловна (род. 2003) — российская футболистка.
 Белова, Нэлли Николаевна (1945—2012) — директор Вологодской ОУНБ.
 Белова (Шпак), Оксана Владимировна (род. 1982) — белорусская футболистка.
 
 
 Белова, Юлия Станиславовна (род. 1966) — российский художник, искусствовед и реставратор.

См. также

Примечания 

</noinclude>